

États-Unis 
Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Burke () :
le comté de Burke, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Burke, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Burke, situé dans l'État de Géorgie.

Australie 
Il existe aussi un comté de Burke (), dans le nord de l'État du Queensland.